Екатерина Христофоровна Чхаидзе (1911 год, село Мамати, Озургетский уезд, Кутаисская губерния, Российская империя — неизвестно, село Мамати, Ланчхутский район, Грузинская ССР) — колхозница колхоза имени Берия Ланчхутского района, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родилась в 1911 году в крестьянской семье в селе Мамати Озургетского уезда (сегодня — Ланчхутский муниципалитет). С раннего возраста трудилась в сельском хозяйстве. В послевоенное время — рядовая колхозница на чайной плантации колхоза имени Берия Ланчхутского района. За выдающиеся трудовые достижения по итогам работы в 1949 году награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Участвовала в колхозном социалистическом соревновании, которое инициировала чаевод-стахановка Жона Ясоновна Киладзе. В 1950 году собрала 6739 килограмма сортового зелёного чайного листа на участке площадью 0,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1951 года удостоена звания Героя Социалистического Труда за «получение в 1950 году высоких урожаев сортового зелёного чайного листа» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 6639).

Этим же Указом званием Героя Социалистического Труда были награждены труженицы колхоза имени Берия колхозницы Шушана Монасовна Дарчия, Нора Филипповна Киладзе и Венера Виссарионовна Махарадзе.

После выхода на пенсию проживала в родном селе Мамати. Дата смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (19.07.1950)

Примечания

Ссылки